Евърет може да се отнася за:

 Хора
 Бети Евърет (1939-2001), американска певица
 Брент Евърет (1984), канадски гей порно актьор

 Градове в САЩ
 Евърет (Вашингтон)
 Евърет (Масачузетс)
 Евърет (Пенсилвания)